FK Letohrad je český fotbalový klub sídlící ve městě Letohrad v Pardubickém kraji, hrající od ročníku 2019/20 Divizi C (4. nejvyšší soutěž). Klub byl založen roku 1919. Klubovými barvami jsou modrá a bílá.

Mezi největší úspěchy klubu patří účast v 6 sezonách České fotbalové ligy (nejlepším umístěním je 11. místo ze sezony 2003/04). Domácí zápasy klub hraje na stadionu v Šedivské ulici, v blízkosti areálu společnosti OEZ (bývalý hlavní sponzor klubu).

Historické názvy klubu 
1919-1949 - SK Kyšperk (Sportovní klub Kyšperk)

1950-1955 - MEZ Letohrad (Moravské elektrotechnické závody Letohrad)

1956-1959 - Lokomotiva Letohrad

1960-1968 - Spartak Letohrad

1969-1993 - Spartak OEZ Letohrad (Spartak Orlické elektrotechnické závody Letohrad)

1994-2014 - FK OEZ Letohrad, s.r.o. (Fotbalový klub Orlické elektrotechnické závody Letohrad, společnost s ručením omezeným)

2015-dosud - FK Letohrad z.s. (Fotbalový klub Letohrad, zapsaný spolek)

Dosavadní předsedové klubu 
1960-1963 - František Mrázek

1964-1967 - Václav Krčmář

1967-1987 - Jiří Kočí (Milda)

1987 - Jaroslav Vodehnal

1988-1998 - Ing. Stanislav Adamec

1998-2014 - Ing. Jaroslav Toman

2014-dosud - Ing. Stanislav Beneš

Dosavadní trenéři klubu (od roku 1998) 
František DVOŘÁK ml. - 143 zápasů

(2012/13 - 15 zápasů, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 - 13 zápasů, 2017/18 - 25 zápasů)

Jaroslav VESELÝ - 126 zápasů

(2008/09 - 17 zápasů, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 - 15 zápasů)

Karel HAVLÍČEK - 96 zápasů

(2005/06 - 15 zápasů, 2006/07, 2007/08, 2008/09 - 17 zápasů)

Aleš MAJVALD - 84 zápasů

(sezony 2018/19, 2019/20 - 16 zápasů, 2020/21 - 8 zápasů, 2021/22)

Miloš MEJTSKÝ - 81 zápasů

(2002/03 - 24 zápasů, 2003/04, 2004/05 - 23 zápasů)

Vladimír NOVÁK st. - 45 zápasů

(1999/00 - 15 zápasů, 2000/01)

Jiří SUCHÁNEK - 45 zápasů

(1998/99, 1999/00 - 15 zápasů)

Jaroslav HORÁK - 39 zápasů

(2001/02, 2002/03 - 9 zápasů)

Jaroslav MUDRUŇKA - 20 zápasů

(2002/03 - 1 zápas, 2004/05 - 11 zápasů, 2005/06 - 8 zápasů)

Jiří VALTA - 20 zápasů

(2016/17 - 15 zápasů, 2017/18 - 5 zápasů)

Vladimír FRIML - 7 zápasů

(2005/06 - 7 zápasů)

Zdeněk VACEK - 2 zápasy

(2016/17 - 2 zápasy)

pozn.: počet zápasů = počet odkoučovaných zápasů na lavičce A mužstva

Významní odchovanci klubu 

 Tomáš Kučera - 159 startů v 1. fotbalové lize
 Patrik Valenta - 15 startů ve 2. fotbalové lize
Tomáš Hynek - 14 startů ve 2. fotbalové lize
David Látal - aktuálně hráč MFK Chrudim ve 2. fotbalové lize

Mládežnickými týmy Letohradu prošli Martin Jedlička, Šimon Falta

Umístění A mužstva v jednotlivých sezonách 

 2006/07 - Letohrad odkoupil práva na působení v ČFL od týmu TJ Sokol Ovčáry, který se nepřihlásil pro sezonu 2007/08 do ČFL, ale zamířil dobrovolně do Divize C.
 2018/19 - Letohrad postoupil do Divize C z druhého místa po odmítnutí postupu vítěze Krajského přeboru - FO Lanškroun.

** = české amatérské soutěže předčasně ukončeny z důvodu pandemie covidu-19.

Soupiska A mužstva

Divize C - sezona 2022/23 - jarní část

Přehled hráčů od roku 2000 do současnosti (A mužstvo)

Průměrná návštěvnost domácích zápasů 

poznámka: Průměrná návštěvnost na domácí zápasy Letohradu od sezony 2002/03 (v sezónách 2002-03, 2003-04 atd.)

Umístění B mužstva v jednotlivých sezonách 

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19.

Reference

Externí odkazy 
 http://www.fkletohrad.cz/

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Letohrad FK OEZ
Letohrad FK OEZ
Sportovní kluby v okrese Ústí nad Orlicí
Fotbal v okrese Ústí nad Orlicí
Sport v Letohradu